Town, stadje in de Engelstalige landen
 Posad, stadje in het Russische Rijk
 Nederzetting met stedelijk karakter, stadje in de Sovjet-Unie en de landen die er uit voortkwamen
 Sjtetl, stadje in Centraal-Europa, aangeduid met een breed vertegenwoordigde joodse gemeenschap
 Thị trấn, stadje in Vietnam
 Vlek, stadje in Nederland